Элен Шанель (, урожд. Hélène Stoliaroff, ) — французская актриса русского происхождения. Кинокарьера пришлась на 1960-е годы, когда она снималась в различных европейских фильмах совместного производства: пеплумах, шпионских триллерах, спагетти-вестернах. В титрах указана под разными именами: Hélène Chancel, Helen Chanel, Sherill Mogan, Sherill Morgan, Sheryll Morgan, Helen Stoliaroff и Hélène Stoliaroff. Есть сестра — Николь Столярофф.

Биография 
Бывшая модель, Элен пришла в кино в 1959 году исполнив роль в фильме Les dragueur, где её партнёром был Уго Тоньяцци. Русскую фамилию Столярофф она хотела сменить на «Chancel», но итальянский рекламный агент допустил ошибку, и с тех пор она «Chanel».

Избранная фильмография 
 Олимпийские игры мужей  (1960)
 Мой друг Джекилл (1960)
 Мацист в суде великого хана (1961)
 Монахиня из Монца (1962)
 Пять моряков для ста девушек (1962)
 Подвиги Геракла: Битва в аду
 Зелёный флаг Аллаха
 Непобедимый всадник в маске
 Two Mafiamen in the Far West (1964)
 Мацист и дочери долины (1964)
 Правитель пустыни (1964)
 Покоритель Атлантиды (1965)
 Ночи насилия (1965)
 Operation Counterspy (1965)
 Ring Around the World (1966)
 Архидьявол (1966)
 Приятные ночи (1966)
 Чаманго (1967)
 Nel sole (Под солнцем) (1967)
 Смерть скачет в одиночку (1967)
 Место в аду (1969)
 Блондин – приманка для убийцы (1969)
 Семеро и мозг (1968)
 Закон бандитов (1969)
  Девушка священника (1970)
 Бокаччо (1972)
 Грязно-синие губы (1975)
 Грубость (1975)
 Жена-любовница'' (1977)

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в 1941 году
Киноактрисы Франции‎